Агатокъл (, Agathokles, Agathocles) може да се отнася за:

 Агатокъл от Кицикос, гръцки историк от Кицикос, 3 век пр.н.е.
 Агатокъл Пелски, баща на Лизимах
 Агатокъл, тиран на Сиракуза 317-289 пр.н.е.
 Агатокъл, един от двамата сина от първия брак на Агатокъл от Сиракуза
 Агатокъл (внук на Агатокъл от Сиракуза)
 Агатокъл (син на Лизимах) († 283/282 пр.н.е.)
 Агатокъл (Египет), финансов министър на Птолемей IV
 Агатокъл (Бактрия), 190-180 пр.н.е. гръко-бактрийски цар

Жени:
 Агатоклея († октомври 203 пр.н.е.), влиятелна любовница на Птолемей IV.